ESM steht als Abkürzung für:

 Eastman School of Music, Musikhochschule in Rochester (New York)
 Electronic Support Measures, siehe Elektronische Unterstützungsmaßnahmen
 Elektronik Selbstbau Magazin, Nachfolgemagazin von elex
 Emotionales Selbstmanagement, eine Richtung der Klopfakupressur
 Ethosuximid, ein Antiepileptikum
 Eurasische Jugendunion (russ. )
 Europäischer Stabilitätsmechanismus, eine unabhängige Finanzierungsinstitution in der Eurozone
 Europäisches Servicemodul, Bestandteil des Artemis-Programms der NASA
 Europäisches Sozialmodell
 Europäische Schule München
 European Sports Media (früher European Sports Magazines), internationaler Zusammenschluss von Sportzeitschriften
 Exmar Ship Management, Ausgliederung des Gastransportgeschäfts der CMB-Gruppe
 Energiemanagementsystem

ES-M steht für:
 , ISO-3166-2-Code der spanischen Region

Abkürzung